Вильгельм Грубе:
 Грубе, Вильгельм Фёдорович (1827—1888) — известный хирург и учёный, профессор Харьковского университета.
 Грубе, Вильгельм Гансович (1855—1908) — учёный филолог и этнограф.